Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Lwow – polski alpinista i himalaista
 Aleksandr Lwow – rosyjski kierowca wyścigowy
 Gieorgij Lwow – rosyjski polityk
 Władimir Lwow – radziecki wojskowy